Лиафберн Римерсма (; ) — нидерландский шахматист, международный мастер (1987).

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов